Захаров, Матвей: Захаров, Матвей Васильевич (1898—1972) — советский военачальник, Маршал Советского Союза.
 Захаров, Матвей Иванович (1918—1978) — Герой Социалистического Труда (1948).
 Захаров, Матвей Сафонович (1929—2008) — советский и российский учёный в области физической химии.